Neopallene är ett släkte av havsspindlar. Neopallene ingår i familjen Callipallenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Neopallene